Караванна — залізнична станція Донецької залізниці у м. Донецьк.
 Караванна —пасажирський зупинний пункт Полтавського напрямку Південної залізниці.